John Petty kan syfta på bland andra:

 John Petty, 1:e earl av Shelburne (1706–1761), irländsk politiker
 John Petty, 2:e markis av Lansdowne (1765–1809), brittisk aristokrat

Se även 

 John Pettie, skotsk målare